Примера Дивисьон Чили 1983 () — 51-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1983
Чили
Спорт в Чили в 1983 году